Dopravní pás může znamenat: 
 pásový dopravník
 pás pozemní komunikace určený k dopravě, například jízdní pás (vozovka), tramvajový pás apod.